Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1979-1980 a vu la victoire de l'AC Bellinzone.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final

À l'issue de la saison

Promotions 
 L'AC Bellinzone et le FC Nordstern Bâle sont promus en Ligue nationale A
 Le FC Bulle et le FC Mendrisiostar rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC La Chaux-de-Fonds et le FC Lugano sont relégués en Ligue nationale B
 Le FC Rarogne et le FC Baden sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Championnat Suisse Football 1979-1980 D2
Championnat Suisse Football 1979-1980 D2
Suisse D2
Suisse D2